Rio Capibaribe — rio pernambucano que desagua no Recife
Santa Cruz do Capibaribe — município do estado de Pernambuco
Clube Náutico Capibaribe — clube desportivo do Recife, Pernambuco

Desambiguações de topônimos